przecinka
1. «wycięcie i usunięcie niektórych wschodzących młodych roślin, drzew w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju pozostałym»

2. «ścieżka powstała na skutek wycięcia drzew i krzewów w gęstych drzewostanach»

3. «krótki chodnik poprzeczny łączący w kopalni dwa sąsiednie wyrobiska»

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 2 podstawowe
 Przecinka – część wsi Kolechowice w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Ostrów Lubelski
 Przecinka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski
 Przecinka – część wsi Wielka Wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowski, w gminie Wielka Wieś
 Przecinka – część wsi Poręba Górna w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom 
 Przecinka – część wsi Trzcianka w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Przecinka – część wsi Brzóza w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów  
 Przecinka – część wsi Sarnów w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów 
 Przecinka – część wsi Kaczkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Przecinka – część wsi Borki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Przecinka – część wsi Stachura w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów 
 Przecinka – część wsi Kobylany w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Przecinka – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów

Przypisy